Savage (Minnesota)
 Savage, nom alternatiu donat per James Cook a l'illa de Niue i que es va mantenir al  i part del XX. Vol dir "Illa Salvatge".
 Savage-Guilford
 Adam Savage
 Charlie Savage
 John Savage